Лазурі () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Лазурі.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Комішань.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Вирфуріле.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Рошія.
 Лазурі () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Валкеу-де-Жос.